Milan Cútt (né le  à Zvolen) est un joueur de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008|| MŠHK Prievidza || 1. liga || 30 || 7 || 5 || 12 || 34 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2008-2009|| MŠHK Prievidza || 1. liga || 44 || 14 || 28 || 42 || 56 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2009-2010|| HC 07 Detva || 1. liga || 34 || 7 || 7 || 14 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| HC 07 Detva || 1. liga || 22 || 2 || 1 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HK Dukla Michalovce || 1. liga || 12 || 3 || 1 || 4 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2011-2012|| Renards d'Orléans || Division 2 || 12 || 9 || 8 || 17 || 24 || 6 || 6 || 8 || 14 || 24
|-
| 2012-2013|| Dogs de Cholet || Division 2 || 16 || 11 || 13 || 24 || 12 || 8 || 5 || 5 || 10 || 6
|-
| 2013-2014|| Dogs de Cholet || Division 1 || 26 || 3 || 2 || 5 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015|| Dogs de Cholet || Division 1 || 23 || 3 || 5 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Comètes de Meudon || Division 2 || 16 || 11 || 24 || 35 || 44 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017|| Taureaux de feu de Limoges || Division 2 || 18 || 18 || 17 || 35 || 18 || 2 ||1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2017-2018|| Taureaux de feu de Limoges || Division 2 || 7||5||6||11||2|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Taureaux de feu de Limoges || Division 2 || 17||5||10||15 ||18 || 6 || 4 || 7 || 11 || 10
|-
| 2019-2020|| Diables rouges de Valenciennes || Division 2 || 18||6 ||13 ||19 ||12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1984
Naissance à Zvolen
Joueur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du HK Michalovce
Naissance en Tchécoslovaquie